Sugga har flera betydelser:

 Sugga (svindjur) – hona av svindjur, inklusive vildsvin
 Betongsugga –  block i betong avsedd att förhindra motortrafik
 Sugga (diabas) – ett större flyttblock av diabas efter inlandsisens tillbakadragande
 "Volvo Sugga" – smeknamn för bilmodellen Volvo PV800